Jakubovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Jakubovice, Gemeinde im Okres Šumperk
Jakubovice, Ortsteil von Dolní Čermná, Okres Ústí nad Orlicí
Jakubovice (Vilémov), Ortsteil von Vilémov, Okres Havlíčkův Brod

 siehe auch: Jakubowice